La Democracia – miasto w Gwatemali w departamencie Huehuetenango
 La Democracia – miasto w Gwatemali w departamencie Escuintla
 La Democracia – miejscowość w Wenezueli, w stanie Miranda